

Onomastica
Bastien – ipocoristico francese del nome proprio di persona Sebastiano

Persone
Jean Bastien – calciatore e allenatore di calcio francese
Jules Bastien-Lepage – pittore francese
Louis Bastien – esperantista e generale francese
Louis Bastien – pistard e schermidore francese
Pierre Bastien – compositore francese
Samuel Bastien – calciatore belga